La Copa del Mundo de Ajedrez 2013 fue un torneo de ajedrez de eliminación directa en el que participaron 128 jugadores, y que se celebró entre el 10 de agosto y el 2 de septiembre de 2013 en el Hotel Scandic Tromsø en Tromsø, Noruega. Vladímir Krámnik se proclamó campeón del torneo, venciendo a Dmitri Andreikin en la final por 2½-1½.

Formato
Los matches entre jugadores constan de dos partidas (excepto en la final, que son cuatro). Los jugadores disponen de 90 minutos para los primeros 40 movimientos seguidos de 30 minutos para el resto de la partida, con un incremento de 30 segundos por jugada desde la primera jugada. Si un match acaba en empate tras esta primera ronda de partidas, se disputarán partidas de desempate o tie-break al día siguiente, con el siguiente formato:
 Se juegan dos partidas rápidas (25 minutos más 10 segundos de incremento).
 Si el marcador sigue empatado, se juegan dos partidas rápidas más (10 minutos más 10 segundos de incremento).
 Si el marcador sigue empatado, se juegan dos partidas relámpago (5 minutos más 3 segundos de incremento).
 Si el marcador sigue empatado, se juega una partida armageddon (las blancas están obligadas a ganar, las negras ganan si la partida termina en tablas). Las blancas dispondrán de 5 minutos y las negras de 4 minutos. Se añade un incremento de 3 segundos por jugada a partir de la jugada 61.
Los dos finalistas del torneo obtendrán un puesto en el Campeonato Mundial de Ajedrez 2014.

Calendario

Resultados, rondas 1-4

Sección 1

Sección 2

Sección 3

Sección 4

Sección 5

Sección 6

Sección 7

Sección 8

Resultados, rondas 5-7

Referencias

Enlaces externos
 Sitio web oficial 

Copa del Mundo de Ajedrez
Deporte en Tromsø
Deporte en Noruega en 2013
Ajedrez en 2013
Ajedrez en Noruega
Ajedrez